Ragbi klub "Ragbi 59" je veteranski ragbijski klub iz Splita.

Klupsko sjedište je u Ul. Zrinsko-Frankopanskoj 17 u Splitu.

Vanjske poveznice 

Ragbi 59
 Ragbi u Splitu